

Задушники — село в гміні Вельґе Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Задушники — село в гміні Падев-Народова Мелецького повіту Підкарпатського воєводства